A 2009–2010-es magyar női kézilabda-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Budapest Bank Női Liga 2009–10) 12 csapat részvételével 2009. szeptember 2-án rajtolt. A liga címvédője az Győri Audi ETO KC csapata volt, és a Rába-parti együttes megismételve azelőtt sikerét, ismét megnyerte a bajnokságot. A második a DVSC, a harmadik a Váci NKSE lett.

A bajnokság csapatai

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség

Fordulók

Góllövőlista

Rájátszás

Rájátszás a 9-12. helyezésig

Rájátszás az 5-8. helyezésig

Rájátszás az 1-4. helyezésig

Elődöntők 

Az előre írt csapat kezd otthon.

|}

Döntő 

|}

Külső hivatkozások

N2009
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag